Томаковка () — село,
Водянский сельский совет,
Верхнеднепровский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221083309. Население по переписи 2001 года составляло 33 человека.

Географическое положение 
Село Томаковка находится на расстоянии в 1,5 км от села Зелёное.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Происхождение названия 
На территории Украины 3 населённых пункта с названием Томаковка.

Примечания